Wilhelmina van Pruisen (1774-1837), echtgenote van Willem I koningin der Nederlanden (1814-1837)
 Wilhelmina der Nederlanden (1880-1962), koningin der Nederlanden (1898-1948)

en ook:
 Koningin Wilhelmina (molen), een molen in Dongen
 Koningin Wilhelmina (Onkenhout), een beeld van Nico Onkenhout in Amsterdam-West
 Koningin Wilhelmina (schip, 1899)
 Koningin Wilhelmina (schip, 1927), een veerboot